Live ’84 (album Black Flag)
 Live ’84 (album Black Uhuru)